XYZ ima lahko več pomenov:

 XYZ pomeni koordinate trorazsežnih modelov, še posebej v kartezičnem koordinatnem sistemu.
 XYZ je bila popularna angleška glasbena skupina v 1980., katere člani so nekdaj sestavljali skupini Yes in Led Zeppelin.

Glej tudi 

 tričrkovne kratice od UAA do XŽŽ
 tričrkovna kratica